Проста́к, Просту́шка:
 Проста́к (женская форма, просту́шка) — простодушный, легковерный человек.
 Простак — театральное амплуа.
 «Простак» — американский фильм, 1988 года.
 «Простак» — белорусский народный танец.
 «Простушка» — американский фильм. 2015 года.

См. также 
 Инженю — амплуа простушки.